Стрес (від  — «напруга») — неспецифічна (загальна) реакція організму (інколи іншої системи) на дуже сильний зовнішній вплив. Залежно від організму та типу впливу може бути таких типів:
 стрес (медицина) — стрес людини
 стрес (клітинна біологія) — стрес на рівні клітини
 окислювальний стрес
 тепловий стрес (або тепловий шок)
 хімічний стрес
 вологісний стрес — характерна для рослин умова нестачі вологи

Цей термін може використовуватися і в багатьох інших випадках у подібному значенні.